Résultats détaillés du simple messieurs du tournoi de tennis de Suède qui s’est déroulé à Båstad sur terre battue du 12 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi 
  Site de l'ATP

Suede
ATP 1982
Sport en Suède en 1982
Tennis en juillet 1982